Małgorzata Sabaudzka  ( – 6 lipca 1339) była księżniczką sabaudzką i markizą w Monferrato.

Życiorys 
Była córką hrabiego Amadeusza V Sabaudzkiego i jego pierwszej żony Sybilli Baugé .

Kontrakt małżeński z Janem I Monferrato podpisano 23 marca 1296, w tym samym roku doszło do zawarcia małżeństwa. Jan walczył z  Filipem I Sabaudzkim, należącym jednak do innej gałęzi dynastii, niż Małgorzata, czyli do tzw. gałęzi hrabiowskiej dynastii Sabaudzkiej. Małżeństwo pozwoliło więc na sojusz między markizem Monferrato i gałęzią dynastii Sabaudzkiej zwaną książęcą, reprezentowaną przez  Amadeusza V, w celu walki o jego sukcesję.

Ponieważ nie mieli spadkobiercy, po śmierci Jana 9? marca 1305 r. markizat Monferrato odziedziczył jego siostrzeniec Teodor I Monferrato.

Rodowód

Przypisy

Linki 

 Hrabiowie  Genewy

Dynastia sabaudzka
Zmarli w 1339
Urodzeni w 1295